Sławomir Makaruk (1932-1963) – polski szybownik, szybowcowy pilot doświadczalny, pilot samolotowy i balonowy
 Sławomir Makaruk (1963-) – polski podróżnik, fotograf, nurek, kierownik wypraw, ratownik ochotnik TOPR